Коваррубиас — многозначный термин.

Топоним
 Коваррубиас — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия
 Коваррубиас, Мигель (1904—1957) — мексиканский живописец, график, карикатурист, иллюстратор и этнограф.
 Коваррубиас, Себастьян де (1539—1613) — испанский лексикограф, криптограф, капеллан и писатель.